Filippo Bisciglia (Roma, 24 de junio de 1977) es un presentador de televisión italiano.

Biografía 
Filippo Bisciglia nació en Roma y graduado de la escuela de administración hotelera, jugó tenis a nivel competitivo hasta los dieciocho años. A los diecinueve años filmó un comercial para el nuevo Mini Rover Coupè.

En 2006, participó en la sexta edición de Grande Fratello, finalizando segundo. De 2006 a 2010 se convirtió en testimonio de varias marcas de ropa y accesorios. En 2007 presentó Stai all'Okkio, un programa de 63 episodios emitido en Mediaset Premium. En el mismo año fue corresponsal externo de Il Candidato, conducido por Marco Liorni, emitido en Mediaset Premium. También en 2007 grabó el disco Sto parlando con te, producido por Delta Dischi de Eros Ramazzotti.

En 2007 participó del programa Distraction, conducido por Teo Mammucari. Desde 2009 es testimoniador y jugador de Poker Club (Lottomatica), obteniendo excelentes resultados en los distintos torneos. A partir de 2014 se pasó a People's Poker manteniendo los mismos roles. En 2010, interpretó el papel de Cristiano Cocco en Un posto al sole. También en 2010 protagonizó un episodio de Distretto di Polizia 10. En 2012 fue enviado por Punto su te!, programa conducido por Claudio Lippi y Elisa Isoardi, emitido en Rai 1.

De 2014 a 2021 fue el presentador del reality show Temptation Island, producido por Fascino PGT de Maria De Filippi, ahora en su octava edición conducido por él.

En 2017 participó en la séptima edición de Tale e quale show, donde quedó tercero.

En 2018 participó en la séptima edición de Tale e quale show - Il torneo (edición dedicada a los finalistas de la anterior).

En otoño de 2019 participó en Amici Celebrities, un spin-off de Amici con persone VIP, emitido por Canale 5, donde quedó en tercer lugar.

Programas de televisión 
 Grande Fratello 6 (Canale 5, 2006) – Competidor
 Stai all'okkio (Mediaset Premium, 2007) – Director
 Il candidato (Mediaset Premium, 2007) – Enviado
 Dimmi la verità (Rai 1, 2008-2009) – Enviado
 Punto su di te! ( Rai 1, 2012) – Enviado
 Temptation Island (Canale 5, 2014-2021) – Anfitrión
 Tale e quale show (Rai 1, 2017) – Competidor
 Tale e quale show - Il torneo (Rai 1, 2018) – Competidor
 Amici Celebrities (Canale 5, 2019) – Competidor
 Stand Up! - Comici in prova (Nove, 2022) – Comediante

Filmografía 
 Un posto al sole (Rai 3, 2010)
 Distretto di Polizia 10 (Canale 5, 2010)

Discografía 
 2007: Sto parlando con te (Delta Dischi)

Campañas publicitarias 
 Mini (1996)
 Lottomatica (2009-2014)
 Domusbet (2018)
 TheFork (2019)
 Mikado (2021)

Referencias

Enlaces externos 
 
 

Nacidos en 1977
Nacidos en Roma
Presentadores de televisión de Italia